Соревнования по кёрлингу среди женщин на зимних Олимпийских играх 2014 проходили с 10 по 21 февраля. В них принимали участие 10 национальных сборных.

Все встречи проходили в Кёрлинговом центре «Ледяной куб». Время начала матчей указано местное (UTC+4).

Медалисты

Квалификация

Составы 
Составы команд: (жирным выделены скипы):

Формат соревнований 
Сначала все команды участвовали в групповом этапе, в котором каждая пара сборных провела друг с другом по одной встрече. После этого четыре лучших команды прошли в полуфиналы, победители которых играли в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Соревнование

Групповой этап

1 сессия 
Понедельник, 10 февраля 14:00

2 сессия 
Вторник, 11 февраля 9:00

3 сессия 
Вторник, 11 февраля 19:00

4 сессия 
Среда, 12 февраля 14:00

5 сессия 
Четверг, 13 февраля 9:00

6 сессия 
Четверг, 13 февраля 19:00

7 сессия 
Пятница, 14 февраля 14:00

8 сессия 
Суббота, 15 февраля 9:00

9 сессия 
Суббота, 15 февраля 19:00

10 сессия 
Воскресенье, 16 февраля 14:00

11 сессия 
Понедельник, 17 февраля 9:00

12 сессия 
Понедельник, 17 февраля 19:00

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2014

Женщины